Csatári Bálint (1923–?) állatorvos
 Csatári Bálint (1949–2019) geográfus, egyetemi oktató